

Geografia

Austria 
 Tyrnau – ex comune ora frazione di Fladnitz an der Teichalm, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Slovacchia 
 Tyrnau – antico nome tedesco di Trnava, città nel distretto di Trnava (Trnava)

Pagine correlate 
 Thyrnau – comune tedesco nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)